La sexifòlia és un símbol d'una flor de sis pètals, trobat freqüentment al Pirineu, prop de finestres i portes de cases antigues. Es pot trobar també tallat en fusta a collars de bestiar, salers tradicionals i altres estris de pastor. Apareix en l'ornamentació d'algunes ermites romàniques, com ara Sant Joan d'Isil. Es creu que el seu significat prové del culte al Sol dels celtes, i està relacionat amb l'eternitat i la protecció dels vius. És un símbol molt antic, trobat fins i tot en làpides romanes.

A instàncies de l'Ecomuseu de les Valls d'Aneu, el Parc Natural de l'Alt Pirineu va adoptar la sexifòlia com a logotip. És considerat un exemple de bones pràctiques, per tal com integra valors naturals, culturals i espirituals, en el manual "Patrimonio inmaterial: Valores culturales y Espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas" publicat per EUROPARC-España (2012)

Referències